Danielsseniidae är en familj av kräftdjur. Danielsseniidae ingår i ordningen Harpacticoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Danielsseniidae